

Sigle
 Western Hockey League – nome di varie leghe di hockey su ghiaccio
 World Heritage List – Lista del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO

Codici 
 WHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Welshpool (Australia)